Netball is een van de sporten die werden beoefend tijdens de Gemenebestspelen 2006.

Vrouwen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Plaatsingswedstrijden

11e/12e plaats

9e/10e plaats

7e/8e plaats

5e/6e plaats

Halve finale

Bronzen medaille

Finale

Eindrangschikking 

Gemenebestspelen 2006
2006